Rodoreda (Montagut i Oix), monument històric al poble de Montagut i Oix (La Garrotxa).
 Biografies:
 Mercè Rodoreda i Gurguí, escriptora catalana del segle XX 
 Josep Rodoreda i Santigós (Barcelona, 1851 - Buenos Aires, 1922), músic i compositor.